Edvard Plantagenet kan avse:

Edvard I av England (1239–1307), även känd som Edward Longshanks, kung från 1272 till sin död.
Edvard II av England (1284–1327), kung från 1307 tills han avsattes i januari 1327; mördades i september.
Edvard III av England (1312–1377) kröntes vid 14 års ålder och var en av de mer framgångsrika engelska monarkerna under medeltiden.
Edvard IV av England (1442–1483) regerade från 1461 till 1470 och ånyo från 1471.
Edvard V av England (1470–1483) var kung i två månader 1483 innan han blev avsatt och fick sitta fängslad i Towern.
Edvard av Middleham (1473–1484), prins av Wales, kung Rikard III:s ende son.
Edvard av Westminster  (1453–1471), prins av Wales, kung Henrik VI:s son.
Edvard, den svarte prinsen (1330–1376), Edvard III:s son.
Edvard Plantagenet, 17:e earl av Warwick (1475–1499), son till George Plantagenet, 1:e hertig av Clarence, som var son till Rikard Plantagenet, 3:e hertig av York.